Viennot ist ein Familienname. Bekannte Namensträger sind:

 Cyril Viennot (* 1982), französischer Triathlet
 Nelly Viennot (* 1962), französische Fußballschiedsrichterin und -spielerin